

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme PAU peut signifier :
  ;
 , en Espagne.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 En catalan, pau signifie « paix ».
 En français, pau est une variante désuète de pal, synonyme de « pieu ».
 En portugais, pau peut signifier « bâton » ou « pieu ».

Culture et société

Musique 
 T'Pau (prononcé tipo) est un groupe de rock de la fin des années 1980.

Sports et arts martiaux 
 Le  est un art martial portugais.

Anthroponyme

Patronyme 

 Paul Pau (1848-1932), un général français ;
 Peter Pau (1951-), un réalisateur hongkongais ;
 Pierre Pau, l'un des premiers habitants de La Réunion ;
 George Pau-Langevin (1948-), une avocate et femme politique française.

Prénom 
Pau est un prénom catalan, notamment porté par :
 Pau Casals (1876-1973), un violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur espagnol ;
 Pau Gasol (1980-), un joueur espagnol de basket-ball ;
 Pau Ribas (1987-), un joueur espagnol de basket-ball ;
 Carlos Pau Español, un botaniste espagnol dont l'abréviation botanique standard est « Pau » ;
 Joan Pau Pujol (1570–1626), un compositeur et organiste espagnol.

Toponyme

Espagne 
 Pau, une commune de Catalogne ;

France 
 Pau, une commune située dans les Pyrénées-Atlantiques,
 l'arrondissement de Pau, une division administrative située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;

Italie 
 Pau, une commune de la province d'Oristano, en Sardaigne.